Greenfield peut faire référence à :

Patronyme 
 Alex Greenfield (née en 1990), est une coureuse cycliste et entraineuse britannique.
 Dave Greenfield (1949-2020) est le claviériste du groupe britannique The Stranglers.
 David W. Greenfield est un zoologiste.
 Herbert Greenfield (1869-1949) est un homme politique canadien qui est premier ministre de l'Alberta de 1921 à 1925.
 Howard Greenfield(1936-1986) est un compositeur et parolier américain.
 Lauren Greenfield (née en 1966) est une photographe et réalisatrice américaine.
 Luke Greenfield (né en 1972) est un réalisateur, producteur de cinéma et scénariste américain.
 Martin Greenfield (né en 1928), est un maître tailleur américain.
 Matthew Greenfield (né en 1968-) est un producteur de cinéma et scénariste américain.
 Max Greenfield (né en 1980-) est un acteur américain.
Susan Greenfield (née en 1950-) est une scientifique britannique.

Toponyme

Angleterre 
 Greenfield, petit village du Central Bedfordshire.

Canada 
 Greenfield Park est un arrondissement de la ville québécoise de Longueuil, située sur la rive sud de Montréal.
 Greenfield est une localité de l'Île-du-Prince-Édouard.

États-Unis 
 Greenfield est le siège du comté de Hancock, situé dans l'Indiana ;
 Greenfield est le siège du comté d'Adair, situé dans l'Iowa ;
 Greenfield est le siège du comté de Franklin, situé dans le Massachusetts ;
 Greenfield est le siège du comté de Dade, situé dans l'État du Missouri ;
 Greenfield, census-designated place située en Californie ;
 Greenfield, ville du comté de Hillsborough dans le New Hampshire ;
 Greenfield, ville du comté de Monterey en Californie ;
 Greenfield, ville du comté de Greene dans l'Illinois ;
 Greenfield, ville dans le Minnesota ;
 Greenfield, ville du comté de Saratoga dans l'État de New York ;
 Greenfield, ville située en Ohio ;
 Greenfield, ville située en Oklahoma ;
 Greenfield, ville du comté de Weakley dans le Tennessee ;
 Greenfield, ville du comté de Milwaukee dans le Wisconsin.

Divers 
 Greenfield, jeu vidéo.

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais